Феньи — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Ольнуа-Эмери, в 75 км от Лилля у границы с Бельгией.
 Феньи — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Назван в честь венгерского астронома  (1845—1927).

См. также